Dennis steht für:
 Dennis, männlicher Vorname und Familienname
 Dennis (Cyclecar), britischer Kleinwagen
 Dennis Brothers, britischer Fahrzeughersteller
 Dennis Knoll, Hügel auf Black Island, Ross-Archipel, Antarktis
 Dennis (Comic), Comic-Strip von Hank Ketcham (ab 1951)

Filme:
 Dennis – Der Quälgeist, US-amerikanischer Film von Doug Rogers (1987)
 Dennis (1993), US-amerikanischer Film von Nick Castle (1993)
 Dennis (2007), dänischer Kurzfilm von Mads Matthiesen (2007)
 Deckname Dennis, deutscher Film von Thomas Frickel (1997)
 Dennis – Widerstand zwecklos, US-amerikanischer Film von Charles T. Kanganis (1998)
 Weihnachten mit Dennis, US-amerikanisch-kanadischer Film von Ron Oliver (2007)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dennis (Murray County, Georgia)
 Dennis (Putnam County, Georgia)
 Dennis (Kansas), im Labette County
 Dennis (Kentucky), im Logan County
 Dennis (Maryland), im Frederick County – nicht mehr existent
 Dennis (Massachusetts), im Barnstable County
 Dennis (CDP), im Barnstable County, Massachusetts
 Dennis (Mississippi), im Tishomingo County
 Dennis (North Carolina), im Forsyth County
 Dennis (Ohio), im Scioto County
 Dennis (Oklahoma), im Delaware County
 Dennis (Oregon), im Malheur County
 Dennis (South Dakota), im Fall River County
 Dennis (Texas), im Parker County
 Dennis (Utah), im Juab County
 Dennis (West Virginia), im Greenbrier County
 Dennis Acres, im Newton County, Missouri
 Dennis Crossroads, im Jefferson County, Mississippi
 Dennis Landing, im Bolivar County, Mississippi
 Dennis Manor, Alaska
 Dennis Mills, im Columbia County, Pennsylvania
 Dennis Port, im Barnstable County, Massachusetts
 Dennis Settlement, im Scott County, Mississippi

im NRHP gelistete Objekte:
 Dennis and State Streets Historic District, in Adrian, Michigan, ID-Nr. 75002170
 Dennis Bay Historic District, in Dennis Bay, VI, ID-Nr. 81000095
 Dennis High School, in Bishopville, South Carolina, ID-Nr. 04001565
 Dennis Hotel, in St. Petersburg, Florida, ID-Nr. 86000804
 Dennis Quarry, in Onaga, Kansas, ID-Nr. 03001393
 Dennis Village Cemetery, in Dennis, Massachusetts, ID-Nr. 05000558
 Dennis-Coxetter House, in Lloyd, Florida, ID-Nr. 88002025

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Dennis
 Dennis the Menace
 Denis
 Denys
 Deniz